

Géographie 

 Lac Göygöl, ou « lac bleu », lac en Azerbaïdjan, dans la chaîne de Mourovdag ;
 Parc national de Göygöl, du nom du lac Göygöl, parc naturel en Azerbaïdjan ;
 Raïon de Göygöl, raïon en Azerbaïdjan ;
 , ville d'Azerbaïdjan, du nom du lac Göygöl.